Карл Габсбург-Лотарингский (; , Штарнберг, Бавария, Западная Германия) — нынешний глава дома Габсбург-Лотарингских. Сын Отто фон Габсбурга Австрийского и принцессы Регины Саксен-Мейнингенской, внук последнего императора Австрии Карла I.

Политическая карьера 
С 1986 года Габсбург был президентом австрийской ветви Панъевропейского союза. После изучения права на протяжении 12 лет, в 1992—1993 годах он вёл на общественном телевидении ORF игру Who is Who. В октябре 1996 года избран в Европейский парламент от Австрийской Народной партии (ÖVP).

19 января 2002 года Карл Габсбург-Лотаринген был назначен генеральным директором ОНН (Организации наций и народов, не имеющих представительства) Руководящим комитетом ОНН. С 7 декабря 2008 года он является президентом Ассоциации национальных комитетов Голубого щита.

Дом Габсбург-Лотарингских 
С 1 января 2007 года его отец, Отто фон Габсбург (представителя линии Габсбург-Лотарингских, ветви Австрийских-Есте, а от этой линии отделившиеся - Венгерской линии, в лице её родоначальника Карла I)  отказался от статуса главы Габсбург-Лотарингских и передал его сыну, который соответственно получил титул эрцгерцога. Также Карл является формальным претендентом на престолы целого ряда уже не существующих королевств, таких как Венгерское и Богемское, Великого княжества Литовского и Галицко-Волынского княжества, Иллирийского и даже Иерусалимского королевства, которое было потеряно крестоносцами ещё в 1291 году, но ввиду официального отказа его отца от трона коронных земель династии, Австрии и Испании, его отец и его потомки потеряли это право. Все нынешние представители являются потомками линии Австрийских-Эсте (название фамилии боковых представителей рода), а от неё венгерской линии (Палатины Венгрии), в лице родоначальника Карла I (которая так и не стала династией, так как официально правил только он - Карл I).

Частная жизнь 
Карл Габсбург-Лотаринген с 1981 года живёт в Зальцбурге в находящейся недалеко от города Casa Austria, ранее называвшегося Villa Swoboda, в Анифе.

31 января 1993 года он женился на баронессе Франческе Тиссен, единственной дочери барона Ганса Генриха Тиссена, европейского промышленника и его третьей жены, Фионы Кэмпбелл Уолтер. У Карла и Франчески трое детей:
 Элеонора Елена Мария дель-Пилар Иона, родилась 28 февраля 1994 года в Зальцбурге, замужем за бельгийским автогонщиком Жеромом д’Амброзио
 Фердинанд Звонимир Мария Бальтус Кит Михал Отто Антал Банам Леонард, родился 21 июня 1997 года в Зальцбурге, автогонщик
 Глория Мария Богдана Палома Регина Фиона Габриэла, родилась 15 октября 1999 в Зальцбурге, её крестной матерью является Глория, принцесса Турн и Таксис.

Карл и Франческа развелись в 2003 году.

Предки

См. также 
 Габсбурги
 Лотарингский дом

Литература 

Карл
Карл
Депутаты Европарламента от Австрии (1996—1999)